Tible, de même que Tibble ou Tibbles est un nom commun qui peut désigner :

Patronyme 

 Élisabeth Tible (1757-?), parfois orthographiée Thible, considérée comme la première femme de l'histoire à avoir volé ; l'évènement a eu lieu le  à Lyon, à bord de la montgolfière Gustave.

Paronyme 

 Enrique Gómez Tible (1873-1927), pseudonyme Gomez Carrillo, chroniqueur, essayiste et romancier guatémaltèque.
 Susette La Flesche (épouse Tibbles) (1854-1903), journaliste et activiste américaine de la cause des Amérindiens.

Lieu 

 Håbo-Tibble kyrkby, une localité de Suède dans la commune d'Upplands-Bro située dans le comté de Stockholm.

Autre 

 Le tible, un instrument de musique traditionnel catalan, qui fait partie de la famille des hautbois.